In 2015 werd het zevende Campeonato Brasileiro Série D gespeeld. Het is het vierde hoogste niveau in het Braziliaanse voetbal, net onder de Série C. Er namen veertig clubs deel, waarvan er vier zich plaatsen voor de Série C van 2016. De competitie werd gespeeld van 12 juli tot 15 november, Botafogo FC werd kampioen.

Format
Het format bleef hetzelfde als dat van vorig jaar. De veertig teams werden verdeeld over acht groepen van vijf. De top twee stootte door naar de knock-outfase. De winnaars van de kwartfinale kwalificeerden zich voor de Série C. Aangezien er geen Série E was, was er geen degradatie, maar clubs moesten zich het volgende jaar opnieuw kwalificeren voor de Série D via hun staatskampioenschappen.

Groepsfase

Groep A1

 (1): Náutico kreeg vier strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtige speler

Groep A2

Groep A3

 (1): Colo Colo kreeg drie strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtige speler

Groep A4

Groep A5

Groep A6

Groep A7

Groep A8

Knock-outfase
Bij gelijkspel na twee wedstrijden worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série D
Braziliaans competitievoetbal 2015